Пого́дин (Пого́дина) — русская фамилия, а также топоним.

Известные носители 

 Погодин, Александр Львович (1872—1947) — русский историк и филолог-славист.
 
 Погодин, Аркадий Соломонович (1901—1975) — советский эстрадный певец.
 Погодин, Виктор Александрович (1948—2005) — художник-скульптор, живописец, автор объектов и инсталляций.
 
 Погодин, Дмитрий Дмитриевич (1907—1943) — танкист, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Погодин, Михаил Андреевич (1916—1984) — машинист локомотива, Герой Социалистического Труда.  
 Погодин, Михаил Петрович (1800—1875) — русский историк, коллекционер, писатель и журналист, издатель.
 
 Погодин, Олег Георгиевич (род. 1965) — российский кинорежиссёр и сценарист.
 Погодин, Пётр Григорьевич (1849—1927) — российский государственный деятель, действительный статский советник, надворный советник, вице-губернатор Виленской губернии.
 Погодин, Радий Петрович (1925—1993) — русский советский писатель, поэт и киносценарист, художник.



Составные фамилии 
 Погодин-Алексеев, Георгий Иванович (1907—1968) — советский учёный в области сварочных процессов, металловедения, термической обработки, инструментальных материалов.
 Погодина-Алексеева, Ксения Марковна (1909 — ?) — советский учёный, специалист по термической обработке металлов.

Топоним 
 Погодин — хутор в Суровикинском районе Волгоградской области России.

Примечания

См. также 
 Погодино
 Механик Погодин